Drewello ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Drewello (1825–1876), Verwaltungsjurist in der Provinz Ostpreußen
 Hansjörg Drewello (* 1965), deutscher Professor für Wirtschaftsförderung und Regionalökonomie
 Thomas Drewello (* 1961), deutscher Chemiker und Hochschullehrer